Patrick Kelly (1949–) ír nemzetközi labdarúgó-játékvezető
 Patrick Kelly (1954–1990) afroamerikai divattervező

hasonló néven
 Michael Patrick Kelly (1977–) ír-amerikai énekes, zenész, zeneszerző